Die Hallensaison 2014/15 beginnt am 15. November 2014. Die Doppelendrunde der Damen und Herren wird vom Berliner HC ausgerichtet und findet in der Max-Schmeling-Halle in Berlin statt.

Legende:

Hauptrunde 
In der Gruppe West wird es diese Saison keinen Absteiger geben, da sich Schwarz-Weiß Neuss auch in der Halle zurückgezogen hat.

Endrunde 
In den jährlich wechselnden Viertelfinal-Paarungen treten dieses Jahr Nord gegen Süd und Ost gegen West an. Die Endrunde der letzten Vier findet zusammen mit den Herren in der Max-Schmeling-Halle in Berlin statt.

Aufstieg 
Die Meister der Regionalligen Nord, Ost, Süd und West steigen in die Bundesliga auf. Falls es sich dabei um eine zweite Mannschaft handelt, geht das Aufstiegsrecht an die nächstplatzierte Mannschaft über.
In der Saison 2014/15 sind folgende Mannschaften aufgestiegen: Klipper THC (Nord), Nürnberger HTC (Süd), Mariendorfer HC (Ost) und Crefelder HTC (West)

Quellen 

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2015
Hockey 2014